Magister (lateinisch für Meister, Lehrer, Vorsteher) oder Magistra steht für:

 Magister (weiblich Magistra), akademischer Grad
 magister artium (auch liberalium artium magister), akademischer Grad im Mittelalter
 Magister legens, akademischer Grad mit dem das Recht Vorlesungen zu halten erworben wurde
 Magister, Ordensmitglieder, die für eine spezielle Phase der Ausbildung zuständig sind, siehe Novizenmeister
 Magistra, Vorsteherin eines abhängigen Frauenkonvents, siehe Prior
 Fouga Magister, Schulflugzeug des Herstellers Fouga

Magister steht für folgende Ämter im Römischen Reich:

 Magister equitum, temporäres Amt der römischen Republik, später Oberbefehlshaber der Kavallerie des Weströmischen Reiches
 Magister militum, spätantikes Militäramt
 Magister officiorum, Verwaltungsamt
 Magister memoriae, Verwaltungsamt
 Magister pecoris camelorum, lokales Verwaltungsamt

Magister ist der Familienname folgender Personen:

 Sandro Magister (* 1943), italienischer Journalist

Siehe auch:

 Master, akademischer Grad